Romell kan som auktorsförkortning betyda:

 Lars-Gunnar Torgny Romell
 Lars Gunnar Torgny Romell

Robotskapade auktorsförkortningar